

Июль 
 12 июля — Лоингсех мак Энгуссо — король Кенел Конайлл (будущего Тирконнелла; 666?—704) и верховный король Ирландии (696—704).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абдуррахман ибн Мухаммед — арабский военачальник времён династии Омейядов, предводитель восстания против халифа в 700—704 годах.
 Адамнан — аббат, бенедиктинец, агиограф, писатель, законотворец, знаток государственного и канонического права, святой католической церкви.
 Ашина Хушэло-шад — каган Западно-тюркского каганата (693—704).
 Дудсрон — 3-й император (цемпо) Тибета.
 Энфледа — принцесса Дейры и королева Нортумбрии, позже аббатиса влиятельного аббатства Уитби, Англия.

0704
Умершие в 704 году